Bombo (achtbaan), in Italië
 Bombo (musical), een Amerikaanse Broadway-musical uit 1921
Bombo (plaats), een plaats in Oeganda
 Bombo (trommel), een soort trommel (zie ook Bassdrum)
 Bombo Radyo Philippines, een Filipijns radionetwerk